gnida – jajo wszy

2 cieki wodne:
 Gnida – rzeka, górny bieg (dopływ) Kanału Królewskiego
 Gnida – struga, dopływ cieku o tej samej nazwie (z dwóch cieków o tej samej nazwie powstaje jeden)

Osoby posiadające biogram w Wikipedii:

 Joachim Józef Gnida (1952-1982) – polski robotnik, ofiara pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981